Кудря́вый:

Персоналии 
 Кудрявый, Виктор Андреевич (1860—1919) — русский общественный и государственный деятель.
 Кудрявый, Виктор Васильевич (1937—2018) — заместитель министра энергетики России (1996—2003).

Топонимы 
 Кудрявый — действующий вулкан на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
 Кудрявый — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.

См. также 
 Болеслав IV Кудрявый (1120/21—1173) — князь всей Польши, представитель династии Пястов. 
 Кудрявый пеликан
 Кудрявое